Takeuchi se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Wayne N. Takeuchi
 H. Takeuchi